Aoi puede hacer referencia a:
 El Aoi, un destructor japonés de la clase Momi.
 Las siglas AOI de Automated Optical Inspection.
 Las siglas AOI de Atleta Olímpico Individual.
 Las siglas AOI de Area of Improvement.
 Las siglas AOI de África Oriental Italiana.
 Las siglas AOI de American Petroleum Institute.
 Aoi, guitarrista de la banda japonesa Gazette.
 Aoi, vocalista de la banda japonesa Ayabie.
 Futaba Aoi, mangaka japonés.
 Yū Aoi, actriz japonesa.
 Aoi Kage, canción de Angela Aki.
 El Parque Aoi de la Ciudad de Hekinan.
 Aoi Matsuri, un festival japonés que se celebra anualmente en Kioto.
 Aoi Rokusho, un personaje de Naruto.
 Aoi Sakuraba, la protagonista femenina de Ai Yori Aoshi.